Grupp B vid Fifa Confederations Cup 2013 spelades från 15 juni till 22 juni 2013.

Fyra lag spelade i gruppen:
 , segrare av Afrikanska mästerskapet 2013
 , segrare av Världsmästerskapet 2010
 , segrare av Oceaniska mästerskapet 2012
 , segrare av Copa América 2011

Tabell
De två bäst placerade lagen kvalificerade sig vidare till semifinalerna.

Matcher

Spanien mot Uruguay
Spanien var det högst rankade laget i Fifas världsranking för herrar vid turneringens start, regerande Europa- och världsmästare, och det spanska laget vann också över det uruguayska laget i premiärmatchen av grupp B.

Spaniens bägge mål kom i matchens första halvlek. Pedro Rodríguez Ledesma, känd som Pedro, gjorde lagets första mål efter en misslyckad rensning av Edinson Cavani på en hörnspark. Pedros skott ändrade riktning när Diego Lugano styrde in bollen i mål, otagbart för Uruguays målvakt. 

Spanien hade ett stort övertag i bollinnehav matchen igenom, med 71 procent efter 90 spelade minuter.

Valencia-spelaren Roberto Soldado gjorde lagets andra mål, framspelad av Cesc Fàbregas.

Luis Suárez gjorde Uruguays enda mål i matchen, med en frispark från distans som skruvade sig mot målvakten vänstra hörn. Detta var Uruguays andra, och sista, skott på mål i matchen.

{{Resultat med trupp|id=ESP-URU
|nr       = 3
|bild     = ESP-URU-2013-05-16.svg
|datum    = 16 juni 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Pedro Rodríguez Ledesma Roberto Soldado 
|mål2     = Luis Suárez 
|arena    = Arena Pernambuco
|spelplats= Recife
|publik   = 41705
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Andrés Iniesta
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Tahiti mot Nigeria

{{Resultat med trupp|id=TAH-NGA
|nr       = 4
|bild     = TAH-NGA-2013-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 3
|mål1     = Jonathan Tehau 
|mål2     =  Uwa Elderson Echiéjilé Nnamdi Oduamadi Jonathan Tehau
|arena    = Mineirão
|spelplats= Belo Horizonte
|publik   = 20187
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Nnamdi Oduamadi
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Spanien mot Tahiti

{{Resultat med trupp|id=ESP-TAH
|nr       = 7
|bild     = ESP-TAH-2013-05-20.svg
|datum    = 20 juni 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 4 – 0
|mål1     = Fernando Torres David Silva David Villa Juan Mata 
|mål2     = 
|arena    = Maracanã
|spelplats= Rio de Janeiro
|publik   = 71806
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Fernando Torres
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Nigeria mot Uruguay

{{Resultat med trupp|id=NGA-URU
|nr       = 8
|bild     = NGA-URU-2013-05-20.svg
|datum    = 20 juni 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Mikel John Obi 
|mål2     =  Diego Lugano Diego Forlán
|arena    = Arena Fonte Nova
|spelplats= Salvador
|publik   = 26769
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Diego Forlán
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Nigeria mot Spanien

{{Resultat med trupp|id=NGA-ESP
|nr       = 11
|bild     = NGA-ESP-2013-06-23.svg
|datum    = 23 juni 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = 
|mål2     =  Jordi Alba  Fernando Torres
|arena    = Castelão
|spelplats= Fortaleza
|publik   = 51263
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Jordi Alba
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Uruguay mot Tahiti

{{Resultat med trupp|id=URU-TAH
|nr       = 12
|bild     = URU-TAH-2013-06-23.svg
|datum    = 23 juni 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 4 – 0
|mål1     = Abel Hernández Diego Pérez Nicolás Lodeiro Luis Suárez 
|mål2     = 
|arena    = Arena Pernambuco
|spelplats= Recife
|publik   = 22047
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Abel Hernández
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Fifa Confederations Cup 2013